Cinctorres kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cinctorres (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Cinctorres (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar